Light (Amsterdam), een voetbrug
Light (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Lightproduct, voedsel met een lagere calorische waarde dan vergelijkbaar voedsel
Bier met een laag alcoholpercentage